TEG kan betrekking hebben op:
The Entertainment Group, een Nederlandse productiemaatschappij die zich met name richtte op Nederlandse artiesten en evenementen
Tramways Electriques de Gand, de Franse afkorting voor de vervoersmaatschappij Elektrische Tramwegen van Gent (ETG)
Tramweg-Maatschappij Eindhoven-Geldrop, een Nederlandse vervoersmaatschappij
Tetra-ethylgermanium, een organogermaniumverbinding